Армату́ра (от ) — комплект вспомогательных устройств и деталей для обеспечения функционирования машины, оборудования или конструкции.

В строительстве и архитектуре 
 Арматура в строительстве — каркас железобетонных конструкций из стальных стержней.
 Арматура в искусствоведении — название скульптурного изображения предметов вооружения различных эпох, а также трофеев.

В электротехнике 
 Электроосветительная арматура — комплектующие изделия для электрического освещения.
 Арматура ЛЭП — специальные типовые детали, предназначенные для соединения проводов, соединения изоляторов в гирлянды, крепления к ним проводов, подвески гирлянд на опорах линий электропередач.

В аудиотехнике 
 Наушники с уравновешенным якорем (на сленге аудиофилов «арматура; арматурные наушники», от ) — тип наушников.

В трубопроводах 
Трубопроводная арматура — устройство, устанавливаемое на трубопроводах, агрегатах, сосудах и предназначенное для управления потоками рабочих сред путём изменения площади проходного сечения. По назначению условно разделяется на следующие виды:
 Запорная арматура — вид трубопроводной арматуры, предназначенный для перекрытия потока среды.
 Регулирующая арматура — вид трубопроводной арматуры, предназначенный для регулирования параметров рабочей среды.
 Предохранительная арматура — трубопроводная арматура, предназначенная для автоматической защиты оборудования и трубопроводов от недопустимого превышения давления посредством сброса избытка рабочей среды.
 Защитная арматура — вид трубопроводной арматуры, предназначенный для защиты технологических систем и различного оборудования от возникновения или последствий аварийных ситуаций.

Ссылки 
 
 Арматура предохранительная. Выбор, установка и расчет. Асеев О. И. - : Инфра-Инженерия, 2018; ISBN  978-5-9729-0220-0